Il singolare del Porsche Tennis Grand Prix 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Justine Henin era la detentrice del titolo, ma si era ritirata ufficialmente il 14 maggio 2008 per poi rientrare successivamente nel circuito.

Jelena Janković habattuto in finale 6–4, 6–3 Nadia Petrova.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Serena Williams (secondo turno)
  Jelena Janković (campionessa)
  Dinara Safina (quarti di finale)
  Elena Dement'eva (quarti di finale)

  Svetlana Kuznecova (primo turno)
  Venus Williams (semifinali)
  Vera Zvonarëva (quarti di finale)
  Agnieszka Radwańska (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 2008